46. mistrzostwa świata w zapasach w stylu klasycznym odbyły się w mieście Gävle (Szwecja), a w stylu wolnym w mieście Teheran (Iran). Kobiety rywalizowały w mieście Poznań (Polska).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 FILA Database

Mistrzostwa świata w zapasach
1998 w zapasach
Sport w Gävle
Zawody sportowe w Poznaniu
1998 w polskim sporcie
Sport w Teheranie
1998 w Szwecji
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
1998 w Iranie
Zapasy w Polsce
Zapasy w Szwecji
Zapasy w Iranie